Picota (stad), een stad in Peru
Picota (provincie), een provincie van Peru
Picota (district), een district van Peru